Landek kan syfta på följande platser:

Polen 

 Landek (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat bielski,

Tjeckien 

 Otročín, ort, Karlovy Vary, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar